Schadeck ist der Name oder Namensteil folgender geographischer Begriffe:

Orte, Ortsteile:
 Schadeck (Attert), Ortsteil von Attert, Provinz Luxemburg, Belgien
 Schadeck (Runkel), Stadtteil von Runkel, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland
 Szadek (deutsch: Schadeck), Stadt in der Wojewodschaft Łódź, Polen

Burgen, Burgruinen:
 Burg Schadeck, in Runkel, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Hinterburg (Neckarsteinach) (Alt-Schadeck), bei Neckarsteinach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Schwalbennest (Burgruine) (Schadeck), bei Neckarsteinach, Kreis Bergstraße, Hessen

Berge und Erhebungen:
 Schadeck (Odenwald) (landläufig Ochsenkopf genannt) (416 m), bei Neckarsteinach, Kreis Bergstraße, Hessen